The Final Chapter In Osaka es un álbum en vivo de la banda de thrash metal Megadeth fue grabado durante el último concierto de la banda en el cierre de su gira Super Collider World Tour en 2014, como anécdota curiosa este terminaría siendo el último concierto de Chris Broderick y Shawn Drover con Megadeth.

borren esto

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Chris Broderick - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Shawn Drover - batería

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Megadeth

Álbumes de Megadeth
Álbumes en inglés
Álbumes de heavy metal
Álbumes de 2014